Генна́дий Петро́вич Алекса́ндров:
 Александров, Геннадий Петрович (1918—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Александров, Геннадий Петрович (1922—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Александров, Геннадий Петрович (1928—1993) — полковник, лауреат Государственной премии СССР (1980), «Почётный радист СССР» (1977).